Josef Kamper ist der Name folgender Personen:

* Josef Kamper (Schauspieler) (1899–1979), deutscher Schauspieler
 Josef Kamper (Rennfahrer) (1925–1984), österreichischer Motorradrennfahrer